

Patronyme 
Bezanson est un patronyme porté notamment par :
 Adolphe Bezanson (1804-1860), homme politique français ;
 Jeff Bezanson (1981-), informaticien américain ;
 Paul Bezanson (1825-1893), homme politique français ;
 Paul Théodore Auguste Bezanson (1804-1882), commerçant, maire de Metz et député protestataire au Reichstag allemand de 1877 à 1882 ;
 Philip Bezanson (1916-1975), compositeur de musique classique et pédagogue américain.

Toponyme 
 Bezanson, hameau du comté de Grande Prairie N 1 situé dans la province canadienne d'Alberta.

Homonymie de patronyme